

Arte
 Madonna di Stalingrado - disegno di un militare tedesco conservato a Berlino

Geografia
 Stalingrado - dal 1925 al 1961 denominazione di Volgograd, città della Russia

Cinema
 Stalingrado (Hunde, wollt ihr ewig leben) - film tedesco del 1959 di Frank Wisbar

Letteratura
 Fortezza Stalingrado - romanzo storico di David L. Robbins del 1999

Storia
 Battaglia di Stalingrado - scontro decisivo della seconda guerra mondiale

Pagine correlate 
 Stalingrad
 Volgograd